— японский топоним и фамилия:
 Юаса — посёлок в префектуре Вакаяма;
 Юаса, Ёсико (1896—1990) — японская переводчица русской литературы;
 Юаса, Масааки (род. 1965) — японский режиссёр;
 Юаса, Наоки (род. 1983) — японский горнолыжник;
 Юаса, Тосико (1909—1980) — первая японская женщина-физик.